Баркино — деревня в Богородском районе Нижегородской области. Входит в состав Алешковского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 53 км, до районного центра города Богородска — 8,9 км. Абсолютная высота 135 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как владельческая деревня при пруде в 30 верстах от Нижнего Новгорода. Относилась ко второму стану Горбатовского уезда. В деревне насчитывалось 50 дворов и проживало 335 человек (145 мужчин и 190 женщин).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  94% из 32 человек.

Примечания

Литература

Ссылки 

Населённые пункты Богородского района (Нижегородская область)